Porta — abertura em um elemento de vedação arquitetônica
 Porta (informática)
 Porta (redes de computadores)
 Sublime Porta, ou "A Porta" — governo do Império Otomano entre 1718 e 1922

Localidades 
 Portas (Galiza) — município da Espanha
 Porta (Pirenéus Orientais) — comuna da França

Ver também 
 Venda porta a porta

Desambiguação